majaczenie alkoholowe
 Biała gorączka – książka Jacka Hugo-Badera z 2009 roku
 Biała gorączka (album) – album The Gruz Brothers Band 
 Biała gorączka – polski film z 1979
 Lemmy autobiografia – Biała gorączka – autobiografia Lemmy’ego Kilmistera (Motörhead)
 Biała gorączka – polski zespół anarcho-punkowy utworzony w 1995